Campsicnemus (лат., от  — с изогнутыми голенями) — род насекомых из семейства мух-зеленушек (Dolichopodidae). Более 310 видов. Палеарктика, Неарктика, Афротропика, Австралия, Ориентальная область. В России 26 видов.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые. Крылья с параллельными жилками R4+5
и M1+2. Лицо резко сужено в середине. Самцы обычно с видоспецифичными украшениями на ногах. Род был впервые выделен в 1851 году ирландским диптерологом Халидеем (1807—1870).

Виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 biolib.cz: Campsicnemus Haliday, 1851.
 faunaeur.org: Campsicnemus Haliday, 1851.

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых